Щербинино — название населённых пунктов в России:

 Щербинино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Щербинино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Щербинино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Щербинино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Щербинино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Щербинино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Щербинино — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Щербинино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Щербинино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Щербинино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Щербинино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Щербинино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Щербинино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Щербинино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Щербинино — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Новое Щербинино
 Старое Щербинино